Маџари може бити:
неправилан назив за Мађаре
Маџари (Пљевља)
Маџари (Сисак)